Middag har flere betydninger:
Middag (tidspunkt) – tidspunkt midt på dagen
Middag (måltid) – et måltid